L'émancipation, dans son sens le plus générique, se constitue de l'ensemble des actions d'un groupe humain, lui permettant d'accéder à son autonomie par rapport à une situation où ce groupe était fondu, voire invisibilisé, au sein d'une communauté plus grande, où le plus souvent, les décisions le concernant plus ou moins directement en tant que groupe, étaient prises.

Forme d'émancipation 
 Émancipation : en droit, acte par lequel un mineur devient capable juridiquement avant l'âge de la majorité ;
 Émancipation des esclaves : cf. abolition de l'esclavage et affranchissement ;
 Émancipation - tendance intersyndicale ;
 Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale, un parti politique de Guyane ;
 Émancipation sexuelle : suppression de lois prohibant certaines formes de pratiques sexuelles ;
 Émancipation des Juifs, série d'actes législatifs par laquelle les états ont reconnu la citoyenneté aux juifs en France en 1791 puis dans le reste de l'Europe au .

Publications 
 L'Émancipation nationale : ancien hebdomadaire français.

Œuvres 

 , album de  sorti en 1996 ;
 Émancipation (Emancipation), quatrième épisode de la saison 1 de  Stargate SG-1 diffusé en 1997 ;
 Émancipation (Emancipation), deuxième épisode de la saison 3 de Malcolm diffusé en 2001 ;
 Émancipation (The Beaver in the Otter), vingt-quatrième épisode de la saison 4 de Bones diffusé en 2009 ;
 Émancipation (Release Me), septième épisode de la saison 2 de True Blood diffusé en 2009 ;
 Émancipation (Emancipation), vingtième épisode de la saison 3 de Marvel : Les Agents du SHIELD diffusé en 2016 ;
 Émancipation (Ladies Drink Free), seizième épisode de la saison 12 de Supernatural diffusé en 2017 ;
 Emancipation (Emancipation), film américain d'Antoine Fuqua prévu pour 2022.